Eduard Portugalský, vévoda z Guimarães (7. října 1515, Lisabon – 20. září 1540, tamtéž) byl portugalský infant, šestý syn krále Manuela I. a jeho manželky Marie Aragonské. Díky sňatku se stal vévodou z Guimarães.

Životopis 
Jeho učitelem byl dominikánský mnich André de Resende (1498–1573), duchovní otec archeologie v Portugalsku.

Roku 1537 se Eduard oženil s Isabellou, dcerou vévody z Bragançy, která dostala věnem vévodství Guimarães. Díky sňatku se tak Eduard stal 4. vévodou z Guimarães. Ačkoli zemřel již ve věku 24 let, z manželství vzešly tři děti:

 1. Marie z Guimarães (12. 8. 1538 Lisabon – 7. 9. 1577 Parma)
 ⚭ 1565 Alessandro Farnese (27. 8. 1545 Řím – 3. 12. 1592 Arras), místodržitel španělského Nizozemí v letech 1578–1592 a vévoda z Parmy, Piacenzy a Castra od roku 1586 až do své smrti
 2. Kateřina z Guimarães (18. 1. 1540 Lisabon – 15. 11. 1614 Vila Viçosa)
 ⚭ 1563 Jan I. z Braganzy (1543 Vila Viçosa – 22. 2. 1583 tamtéž), 6. vévoda z Braganzy a 1. vévoda z Barcelos
 3. Eduard Portugalský (1541 Almeirim – 28. 11. 1576 Évora), 5. vévoda z Guimarães od roku 1537až do své smrti, svobodný a bezdětný

Eduard je pohřben v klášteře svatého Jeronýma v Lisabonu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Vévodové z Guimarães
Narození v roce 1515
Úmrtí v roce 1540
Muži
Avizové
Narození 7. října
Úmrtí 20. září
Narození v Lisabonu